El camino VLV-424 es un camino asfaltado que une Vilvestre con la zona de recreo de La Barca. Está trazada en el antiguo camino de Vilvestre a La Barca. Este nombre es el de uso funcional aunque su código SIGPAC es 37 353 0 0 4 9024 1. 

Tiene su origen en Vilvestre en la intersección con la CM-VI-1 y la DSA-576, y termina en la zona de recreo de La Barca formando parte de la Red vial de Vilvestre.

Construcción 
Su construcción se realizó en dos fases.

 La primera fase consistió en la construcción desde el final de la Avenida de Portugal hasta el Molino de Abajo y su continuación por la actual VLV-303 hasta Fuentechafarra y fue realizada durante la alcaldía de Casimiro Hernández Calvo.

 La segunda fase consistió en la construcción desde el Molino de Abajo hasta la zona de recreo de La Barca y fue realizada durante la alcaldía de José Manuel Guarido Mateos, así como la reforma del tramo urbano de esta vía que comprende la totalidad de la Avenida de Portugal.

Nomenclatura 
La VLV-424 es el resultado del asfaltado del camino de Vilvestre a La Barca. Su denominación procede del número del sigpac y se realiza del siguiente modo: las letras VLV significan que es una carretera perteneciente al Ayuntamiento de Vilvestre, el 4 es el número perteneciente al polígono agrícola por el que discurre (37-353-0-0-4-9024), y el 24 es el número que se le ha asignado según el orden de nomenclaturas de caminos(37-353-0-0-4-9024).

Salidas

Véase también 
 Vilvestre
 La Barca
 VLV-303

Enlaces externos 
 
 Mapa VLV-424
 Video VLV-424 desde la mitad de la Avenida de Portugal hasta la carretera VLV-303

Carreteras con puertos de montaña en Castilla y León
Red Vial de Vilvestre
Vilvestre